Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 2000 były dziewiątymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 3 kwietnia 2000 roku, zakończyły się natomiast 8 listopada 2000 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Anży Machaczkała i Fakieł Woroneż. Mistrzowski tytuł po raz piąty z rzędu wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Dmitrij Łośkow z Lokomotiwu Moskwa, który zdobył 15 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 15 goli
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw M.)
 14 goli
  Dmitrij Kiriczenko (Rostsielmasz)
 13 goli
  Jegor Titow (Spartak)
 12 goli
  Rołan Gusiew (Dinamo Moskwa)
  Predrag Ranđelović (Anży)
 11 goli
  Ołeksandr Pryzetko (Czernomoriec)
  Aleksandr Szyrko (Spartak)
 10 goli
  Władimir Kulik (CSKA)
  Hennadij Popowycz (Zenit Petersburg)
  Robson (Spartak)
  Narvik Sırxayev (Anży)
  Bachwa Tiediejew (Ałanija)

Nagrody 
5 grudnia 2000 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2000:

 Bramkarze
 Rusłan Nigmatullin (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Filimonow (Spartak)
 Wieniamin Mandrykin (Ałanija)

 Stoperzy
 Igor Czugajnow (Lokomotiw M.)
 Dmitrij Ananko (Spartak)
 Aleksiej Katulski (Zenit)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Dmitrij Parfionow (Spartak)
 Jerry-Christian Tchuissé (Czernomoriec/Spartak)
 Giennadij Niżegorodow (Lokomotiw)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi obrońcy
 Jurij Drozdow (Lokomotiw M.)
 Jewgienij Warłamow (CSKA)
 Witalij Litwinow (Torpedo)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Jurij Kowtun (Spartak)
 Aleksandr Toczilin (Dinamo)
 Wadim Jewsiejew (Lokomotiw M.)

 Defensywni pomocnicy
 Wiktor Bułatow (Spartak)
 Elvir Rahimić (Anży)
 Maksym Kaliniczenko (Spartak)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Rołan Gusiew (CSKA)
 Wasil Baranau (Spartak)
 Walerij Jesipow (Rotor)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
 Jegor Titow (Spartak)
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw M.)
 Ołeksandr Pryzetko (Czernomoriec)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Narvik Sırxayev (Anży)
 Maksim Ramaszczanka (Zenit)
 Artiom Biezrodny (Spartak)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Aleksandr Panow (Zenit)
 Maksim Buznikin (Spartak/Saturn)
 Predrag Ranđelović (Anży)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Siergiej Siemak (CSKA)
 Robson (Spartak)
 Dmitrij Kiriczenko (Rostsielmasz)

Zobacz też 
 Wysszij diwizion (1999)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1999/2000)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2000/2001)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2000 w piłce nożnej
2000 w Rosji